Grajal de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grajal de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Grajal de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar